Александр Кулябин:
 Кулябин, Александр Дмитриевич (1930—1999) — советский хоккеист и тренер.
 Кулябин, Александр Филимонович (1918—1967) — советский учёный в области аэродинамики и струйной аэрогазодинамики изделий ракетно-космической техники.